Entre lladres (pel·lícula de 1996), pel·lícula estatunidenca dirigida per Wes Anderson.
 Entre lladres (pel·lícula de 1999), pel·lícula estatunidenca dirigida per Scott Sanders